Kassia (componist), een Byzantijnse componiste
Indische goudenregen